Godshill kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Godshill, Hampshire, England, Hampshire, 
 Godshill, Isle of Wight, England, Isle of Wight, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar